Die Leipzig Open 2018 waren ein Tennisturnier für Damen in Leipzig. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 14. bis 19. August 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
   
 
      
 
     
 ITF Women’s Circuit 2018
 Tennisturnier in Leipzig